HCU steht für:
 HafenCity Universität Hamburg
 Hiroshima City University
 Heater-Cooler-Unit, siehe milde therapeutische Hypothermie
 Hydrocracker Unit, siehe Hydrocracken

Abkürzung